Татьяна Соломоновна Лисицкая (26 февраля 1944 года, Москва) — советский и российский учёный, профессор, кандидат биологических наук, мастер спорта СССР по художественной гимнастике.

Биография 
Родилась 26 февраля 1944 года в Москве.

В спорте с юных лет и тогда же начала выступать с гимнастическими упражнениями. В 1961 году окончила среднюю школу № 110 в Москве.

В 1974 году защитила диссертацию на соискание степени кандидата биологических наук по теме «Исследование кардиореспираторной системы при напряжённой мышечной работе сложнокоординированного характера у юных и взрослых спортсменок».

С 1989 по 1991 год президент Федерация спортивной аэробики СССР, старший тренер сборной команды по СССР по аэробике. Является первым тренером в СССР по обычной и спортивной аэробике. Среди её многочисленных учеников можно выделить Елену Бехтереву, которая в 1991 году становится абсолютной чемпионкой Европы по спортивной аэробике и занимает 2-ое место в чемпионате СССР. В 2005 году стала профессором кафедры теории и методики гимнастики РГУФКСиТ.

В 2007 году стала ведущей дисциплин «50+» и «Здоровая спина» на телеканале ЖиВи, а также проводит для телезрителей вебинары и мастер-классы по дисциплине «50+».

Награды, премии и почётные звания 
 Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации
 Мастер спорта СССР
 Медаль За трудовую доблесть

Библиография

I. Источник информации — алфавитный каталог РНБ 
 Гимнастика : Принципы и методика сост. произвольных упражнений : Метод. рекомендации для студентов-заочников III и IV курсов, специализирующихся по гимнастике / Гос. центр. ин-т физ. культуры; [Подгот. Т. С. Лисицкая, А. Т. Брыкин, В. М. Михайлов и др.]. — Москва : ГЦОЛИФК, 1977. — 500 экз.
 Управление тренировочными нагрузками в женской спортивной гимнастике : Лекция для студентов и слушателей фак. усоверш. — М. : ГЦОЛИФК, 1980. — 14 с. — 1000 экз.
 Методика проведения урока хореографии в спортивной гимнастике : Учеб. пособие для студентов, специализирующихся по гимнастике / Гос. центр. ин-т физ. культуры; [Подгот. Т. С. Лисицкой]. — М. : ГЦОЛИФК, 1980. — 22 с. — 1000 экз.
 Управление тренировочными нагрузками соревновательного периода гимнасток высокой спортивной квалификации в художественной гимнастике : Метод. разраб. для специализирующихся по худож. гимнастике. — М. : ГЦОЛИФК, 1981. — 28 с. — 1000 экз.
 Проведение занятий по хореографии с гимнастками : Метод. разраб. для студентов, специализирующихся по гимнастике / Гос. центр. ин-т физ. культуры. — М. : ГЦОЛИФК, 1984. — 42 с. — 400 экз.
 Хореография в гимнастике. — М. : Физкультура и спорт, 1984. — 176 с. — 30000 экз.
 Ритмическая гимнастика : (230 упражнений). — 2-е изд. — М. : Физкультура и спорт, 1986. — 96 с. — 101000 экз.
 Специальная двигательная подготовка для юных спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой : (На этапе предвар. подгот.) / [Сост.: Лисицкая Т. С., преп., к. б. н., доц., Мамедова Э. Х., Меканцишвили С. А., засл. тренер ГССР] ; Гос. ком. ГССР по физ. культуре и спорту, Респ. метод. каб. Отд. гимнастики. — Тбилиси : Б. и., 1986. — 24 с. — 150 экз.
 Основы подготовки и проведения занятий по ритмической гимнастике : (Метод. рекомендации для сред. спец. учеб. заведений) / М-во высш. и сред. спец. образования СССР, Науч.-метод. каб. по сред. спец. образованию; [Лисицкая Т. С., Ивлев М. П.]. — М. : Б. и., 1986. — 48 с. — 6000 экз.
 Ритм + пластика / Худож. А. Литвиненко ; Фот. Р. Максимов. — М. : Физкультура и спорт, 1987. — 158 с. — 50000 экз.
 Гимнастика и танец / Т. С. Лисицкая. — М. : Сов. спорт, 1988. — 48 с. — (Физкультурная библиотечка школьника). — 200000 экз.
 Ритм. Пластика / Худож. А. Литвиненко ; Фот. Р. Максимов. — 2-е изд. — М. : Физкультура и спорт, 1988. — 158 с. — 50000 экз.
 Аэробика на все вкусы. — М. : Просвещение : ВЛАДОС, 1994. — 91, [2] с. — 30000 экз. — ISBN 5-09-006007-X (Просвещение).

II. Источник информации — электронный каталог РНБ 
 Аэробика : [В 2 т. / Татьяна Лисицкая, Лариса Сиднева]. — М. : Федерация аэробики России, 2002. Авт. указаны на обл. — На с. 5авторы: Лисицкая Татьяна — мастер спорта по худож. гимнастике, к. б. н., проф., Сиднева Лариса — мастер спорта по спорт. гимнастике, к. п. н. — ISBN 5-9500020-1-6. — Т. 1: Теория и методика. — 2002. — 229 c. : — 10000 экз. — ISBN 5-9500020-2-4 (т. 1). — Т. 2: Частные методики. — 2002. — 215 с. — 10000 экз. — ISBN 5-9500020-3-2 (В пер.).
 Ретроспективный анализ традиционных и нетрадиционных танцевально-гимнастических оздоровительных систем / Т. С. Лисицкая, В. А. Головина, Б. К. Ивлиев; [М-во образования и науки Рос. Федерации, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Издат. центр]. — Москва : Российский химико-технологический университет, 2005. — 44 с. — 100 экз.
 Добро пожаловать в финтес-клуб! / Т. С. Лисицкая. — Москва : Академия, 2008. — 102 с. На 4-й с. обл. авт.: Лисицкая Т. — мастер спорта по художеств. гимнастике, к. б. н., проф. — с. 101. — 3000 экз. — ISBN 978-5-7695-3745-5.
 Велоаэробика : [учебно-методическое пособие] / Т. С. Лисицкая, А. А. Голенко. — Москва : Советский спорт, 2010. — 142 с. На 4-й с. обл. 1-й авт. — к. б. н., проф., засл. работник физической культуры. — 1000 экз. — ISBN 978-5-9718-0491-8.
 Физическая культура : 1 класс : учебник / Т. С. Лисицкая, Л. А. Новикова. — Москва : Астрель, 2012. — 126 с. — (Планета наний). — 10000 экз. — ISBN 978-5-271-36050-3.
 Физическая культура : 3-4 классы : учебник / Т. С. Лисицкая, Л. А. Новикова. — Москва : Астрель, 2012. — 126 с. — (Планета знаний). — 5000 экз. — ISBN 978-5-271-43509-6.
 Обучение во 2 классе по учебнику «Физическая культура» Т. С. Лисицкой, Л. А. Новиковой : программа, методические рекомендации, поурочные разработки / Т. С. Лисицкая, Л. А. Новикова. — Москва : Астрель, 2012. — 125 с. — (Планета знаний). — 2000 экз. — ISBN 978-5-271-44133-2.
 Физическая культура : 2 класс : учебник / Т. С. Лисицкая, Л. А. Новикова. — Москва : Астрель, 2012. — 127 с. — (Планета знаний). — 10000 экз. — ISBN 978-5-271-41165-6.

Примечания

Ссылки 
 Татьяна Лисицкая на официальном сайте телеканала ЖиВи
 Татьяна Лисицкая на официальном сайте МОО Фитнес Аэробики её имени
 Татьяна Лисицкая на сайте ЦДО
 Интервью Татьяны Лисицкой в АиФ
 Татьяна Лисицкая на сайте ИД Первое сентября
 Татьяна Лисицкая на сайте Кафедры ТиМ гимнастики

Учёные по алфавиту
Мастера спорта СССР
Кандидаты биологических наук
Тренеры СССР по художественной гимнастике
Телеведущие России
Преподаватели Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма‎
Заслуженные работники физической культуры Российской Федерации
Награждённые медалью «За трудовую доблесть»